

Persone 
Alessandro Milesi (1897 – ...) – calciatore italiano
Alessandro Milesi (1856-1945) – pittore italiano
Bianca Milesi (1790-1849) – patriota, scrittrice e pittrice milanese
Bruno Milesi (1965) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Charles Milesi (2001) – pilota automobilistico francese
Davide Milesi (1964) – maratoneta, fondista di corsa in montagna e scialpinista italiano
Francesco Maria Milesi (1747-1819) – patriarca cattolico
Giorgia Milesi (1999) – calciatrice italiana
Giorgio Milesi (1927-2008) – saggista e scrittore italiano
Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (1817-1873) – cardinale italiano
Giuseppe Milesi (1915-2001) – pittore bergamasco
Marco Milesi (1970) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
Massimiliano Milesi (1983) – sassofonista e compositore italiano
Nicolás Milesi (1992) – calciatore uruguaiano
Piero Milesi (1953-2011) – musicista, compositore e arrangiatore italiano

Palazzi 
Palazzo Milesi – edificio di Gromo, provincia di Bergamo
Palazzo Milesi – edificio di Roma

Altro 

Milesi – abitanti di Mileto
Milesi – personaggi mitologici irlandesi
Milesi – casa editrice modenese